YDF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Deer Lake (Terranova e Labrador) (Canada)